Morgantown är namnet på flera orter i USA:

Morgantown, Indiana
Morgantown, Kentucky
Morgantown, Maryland
Morgantown, Mississippi
Morgantown, North Carolina
Morgantown, Pennsylvania
Morgantown, West Virginia, den största orten med namnet Morgantown

Se även
Morganton